Карибский клубный чемпионат 2018 — 20-й розыгрыш турнира. 

25 июля 2017 года Совет КОНКАКАФ представил новую структуру розыгрыша чемпионата, включающую в себя соревнования на двух уровнях:
 На 1-м уровне в турнире участвуют чемпионы и вице-чемпионы четырёх профессиональных и полупрофессиональных лиг Карибского региона (Гаити, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго и Ямайка). Начиная с розыгрыша 2019 года в соревнованиях на этом уровне будут принимать участие только клубы из целиком профессиональных лиг.
 На 2-м уровне в соревнованиях могли принять участие чемпионы всех других национальных лиг, входящих в систему Карибского футбольного союза.

Победитель турнира 1-го уровня автоматически квалифицируется для участия в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2019. Клубы, занявшие 2-3 места квалифицируются в Лигу КОНКАКАФ 2018. Команда, занявшая 4-е место должна будет провести матч с победителем турнира 2-го уровня. Победитель этого матча также будет квалифицирован в Лигу КОНКАКАФ 2018.

Действующим победителем турнира является клуб из Доминиканской Республики Сибао, однако он не смог принять участие в защите титула, поскольку не преодолел барьер своего национального чемпионата 2017.

Участники 
В турнире приняли участие 20 клубов из 16 стран. 
 8 клубов из 4 стран составили турнир 1-го уровня
 12 клубов из 12 стран составили турнир 2-го уровня

Первый уровень

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 21 декабря 2017 года в Майами. В 1-ю корзину были помещены клубы, выбранные хозяевами групп, а во 2-ю − остальные 6 клубов.

По 2 лучших клуба из каждой группы проходят в финальный раунд.

Группа А 
Все матчи прошли в Куве, Тринидад и Тобаго.

Группа В 
Все матчи прошли в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминиканская Республика.

Финальный раунд 
Победитель напрямую квалифицируется в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2019, а команды, занявшие 2-3 места - в Лигу КОНКАКАФ 2018. Команда, занявшая 4-е место будет играть стыковые матчи с победителем турнира 2-го уровня за право принять участие в Лиге КОНКАКАФ 2018.

Участники 
  Атлетико Пантоха (победитель группы А)
  Арнетт Гарденс (2-е место в группе А)
  Сентрал (победитель группы В)
  Портмор Юнайтед (2-е место в группе В)

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй уровень

Групповой этап 
12 команд были разделены на 3 группы. Победители групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, проходят в плей-офф.

Все матчи турнира прошли в Доминиканской Республике.

Группа А

Группа В 
Клуб Гайана Дефенс Форс снялся с соревнований.

Группа С 

Карибский клубный чемпионат